Матеус Перейра:
 Перейра, Матеус (род. 1996) — бразильский футболист.
 Перейра, Матеус (род. 1997) — бразильский футболист.
 Перейра да Силва, Матеус (род. 1997) — бразильский футболист.